Siemowit – książę Polan
 Ziemowit – imię
 Ziemowit – kopalnia
 Ziemowit Brodzikowski – muzyk, wraz z Mieszkiem Sibilskim współtworzący zespół muzyczny Grupa Operacyjna

Podobne

 zimowit jesienny – często mylnie nazywany ziemowitem, gatunek rośliny (Colchicum autumnale)